Јадранска лига у ватерполу 2018/19. или Регионална ватерполо лига 2018/19. је једанаеста сезона такмичења које окупља најбоље ватерполо клубове из неколико бивших република СФРЈ: Хрватске, Србије, Црне Горе и Словеније. Генерални спонзор је Триглав осигурање, тако да званични назив такмичења гласи Триглав регионална ватерполо лига.

А1 лига

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Завршни турнир четворице (Фајнал-фор)

Полуфинале

Финале

А2 лига

Први део такмичења

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Прва група

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Друга група

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима

Табела

Бараж за А1 лигу

Спољашње везе 
 Званичан сајт лиге

Ватерполо у 2018.
Ватерполо у 2019.